Die Parlamentswahl in Polen 2019 fand am 13. Oktober 2019 statt. Bei ihr wurden der Sejm und der Senat gewählt.

Wahl und Termin 
Bei der Wahl zum 9. Sejm und 10. Senat (Zweikammersystem) der Dritten Polnischen Republik entschieden die polnischen Stimmberechtigten über die Zusammensetzung der Abgeordneten des polnischen Parlaments.

Ausgangssituation 
Zur Wahl des neuen Parlaments waren 30 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen. Laut Umfragen zeichnete sich ein klarer Sieg der regierenden nationalkonservativen PiS ab, mit einem Ausbau ihrer absoluten Mehrheit an Parlamentssitzen wurde gerechnet. Im Wahlkampf versprach die PiS den Ausbau von Sozialleistungen, höhere Mindestlöhne und Steuererleichterungen für Kleinunternehmer. Daneben betonte die Partei nationale und konservative Werte. PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński wurde in Medien als der mächtigste Mann Polens bezeichnet, er soll im Alleingang den Austausch der Regierung Szydło gegen die Regierung Morawiecki I 2017 betrieben haben, wobei sein Vertrauter Mateusz Morawiecki Ministerpräsident wurde. Kaczyński wollte als Fortsetzung der umstrittenen Justizreformen seiner Partei auch die Immunität von Richtern und Staatsanwälten aufheben lassen. Die Justizreform hatte bereits zu zahlreichen EU-Sanktionsverfahren gegen Polen geführt.

Die stärkste Oppositionsgruppe, das Wahlbündnis KO, hatte als Spitzenkandidatin die frühere Parlamentspräsidentin Małgorzata Kidawa-Błońska aufgestellt. Das Bündnis möchte die Justizreform rückgängig machen und die Eingetragene Partnerschaft in Polen einführen.

Knapp zwei Wochen vor der Wahl verfassten die drei ehemaligen Staatspräsidenten Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski und Bronisław Komorowski einen offenen Brief, in dem sie vor einem Abrutschen Polens in eine autoritäre Diktatur warnten. Sie sahen den demokratischen Rechtsstaat in Gefahr und riefen die Opposition zur Einigkeit auf.

Wahlsystem 
Für den Sejm wird nach dem Verhältniswahlrecht und für den Senat nach dem relativen Mehrheitswahlrecht entschieden. Die Sperrklausel bei der Sejm-Wahl beträgt 5 % beziehungsweise 8 % bei Parteienbündnissen. Die Legislaturperiode beträgt für die beiden Parlamentskammern vier Jahre.

Kandidaturen 
Folgende Wahlkomitees traten in allen Wahlkreisen an:
 Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Auf den Listen der regierenden rechtskonservativen PiS (Recht und Gerechtigkeit) traten Kandidaten der weiteren Parteien der Fraktion Vereinigte Rechte an: Porozumienie, Solidarna Polska, Partia Republikańska, Stronnictwo "Piast", Wolni i Solidarni.
 Koalicja Obywatelska (KO)
Die Bürgerkoalition wurde von der liberal-konservativen Platforma Obywatelska (PO, Bürgerplattform) angeführt. Der Koalition gehörten unter anderen außerdem die wirtschaftsliberale Nowoczesna (Moderne), die Zieloni (Grüne) und die Bewegung für die Autonomie Schlesiens an.
 Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
Die Parteien der inoffiziell Linke (Lewica) genannten Allianz traten unter dem Namen der sozialdemokratischen SLD (Bündnis der Demokratischen Linken) an. Neben der SLD waren dies die sozialistische Razem (Gemeinsam) und die progressive Wiosna (Frühling) von Robert Biedroń.
 PSL – Koalicja Polska (KP)

Die christdemokratisch-agrarische Polnische Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) führte die inoffizielle Polnische Koalition an. Weitere Parteien des Bündnisses, die unter dem Namen der PSL kandidierten, waren unter anderen die populistische Kukiz’15, die wirtschaftsliberale Stronnictwo Demokratyczne, die sozialliberale Unia Europejskich Demokratów und Ślonzoki Razem (Schlesische Bewegung).
 Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja)
Die als Partei konstituierte Konfederacja (Konföderation) besteht faktisch aus der paläokonservativen Partei KORWiN von Janusz Korwin-Mikke und der rechtsextremen Ruch Narodowy (Nationale Bewegung).

In einzelnen Wahlkreisen traten an:
 Prawica Rzeczypospolitej (mit Kongres Nowej Prawicy)
 Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów („Aktion enttäuschter Rentner“, unter anderen mit Samoobrona)
 Bezpartyjni i Samorządowcy („Unparteiische Kommunalpolitiker“)
 Skuteczni („Wirksam“, Partei des Rappers Liroy)
 Wahlkomitee Deutsche Minderheit
Nur in einzelnen Wahlkreisen für den Senat traten an:
 Przywrócić Prawo („Wiederherstellen des Rechts“, Abspaltung von Kukiz’15)
 Ruch Prawdziwa Europa
 Jedność Narodu („Einheit der Nation“)
 Ślonzoki Razem („Schlesische Bewegung“)
 Polska Lewica („Polnische Linke“)
 Samoobrona
 Kukiz’15
sowie 39 unabhängige Kandidaten bzw. Parteien mit nur einem Kandidaten.

Ergebnisse

Wahlbeteiligung 

Insgesamt waren 30.253.556 Bürger wahlberechtigt. Der Anteil der Wahlberechtigten, die zur Wahl gegangen sind, war wie folgt:

Amtliches Endergebnis

Wahlergebnis-Karten

Umfragen

Fußnoten 

2019
Polen
Polnische Geschichte (seit 1989)